Wilhelm His (1831-1904), medico svizzero, padre del seguente
 Wilhelm His (1863-1934), medico svizzero, figlio del precedente